

Cinema 
Estasi (Ekstase) – film diretto da Gustav Machatý (1933)
Estasi (Song Without End) – film diretto da George Cukor e Charles Vidor (1960)
Estasi – film diretto da Maria Carmela Cicinnati e Peter Exacoustos (1993)

Religione 
Estasi – stato psichico di sospensione ed elevazione mistica della mente

Altro 
 Estasi (Bliss) – romanzo di Peter Carey
Estasi (Rapture) – episodio della quinta stagione di Star Trek: Deep Space Nine